Spojení písmen B a I může mít různé významy:

BI 
 BI – kód ISO 3166-2 pro Burundi
 BS-BI – kód ISO 3166-2 pro Bimini
 CL-BI – kód ISO 3166-2 pro region Bío-Bío
 Business Intelligence
 bývalá SPZ okresu Brno-venkov
 SPZ Bratislavy
Státní poznávací značka Bielefeldu

Bi 
 bismut (z latinského Bismuthum) – chemický prvek

bi 
 bislamština – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk
 zkratka pro bisexuála

.bi 
 .bi – internetová doména nejvyššího řádu pro Burundi